L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Le tenant du titre de l’édition 2012, David Ferrer (4 mondial), participe au tournoi en tant que première tête de série pour défendre ses points acquis l'année précédente. Il perd dès le premier tour contre le Belge Xavier Malisse en deux sets. 

 Dick Norman participe au tournoi en double avec son compatriote David Goffin. Il a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière professionnelle, à 42 ans, à la suite de ce tournoi.

 À 31 ans, Nicolas Mahut remporte le premier titre de sa carrière face au Suisse Stanislas Wawrinka.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2013)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2013
Tennis en juin 2013